Mužská dvouhra Chengdu Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže čchengtuského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Bernard Tomic, který v úvodním kole kvalifikace skrečoval Uzbeku Denisi Istominovi.

Vítězem se stal 28letý Španěl Pablo Carreño Busta, jenž ve finále za 2.05 hodin zdolal Kazacha Alexandra Bublika po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Postupem do finále prolomil sérii šesti semifinálových porážek na túře ATP v řadě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2019
ATP Tour 2019